

Медальный зачёт 
Жирным выделено наибольшее количество медалей в своей категории; страна-организатор также выделена.

Игры Содружества 2014